Nokomis ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Nokomis (Florida)
 Nokomis (Illinois)
 Nokomis (Minneapolis)
 Nokomis (Wisconsin), Town(ship) im Oneida County

in Kanada:
 Nokomis (Saskatchewan)
Siehe auch
 Nokomis Township